Цумбо () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1981) — австралийский шеф-повар.
  (род. 1966) — канадский профессор.
  (1656—1701) — итальянский скульптор.
  (род. 1940) — американский охотник.